A 2004. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 20 km-es gyaloglás versenyszámát augusztus 20-án rendezték.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben a férfi 20 km-es gyaloglásban:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény

Források 
 Hivatalos eredmények

Atlétika a 2004. évi nyári olimpiai játékokon